Barten steht für:

 Barten (Stamm), ein pruzzischer Stamm
 Gau Barten, historische Landschaft in Ostpreußen

Barten oder Barthen ist die historische Bezeichnung folgender Siedlungen:
 Barten, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Barciany, Gemeinde im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ordensburg Barten, Anlage des Deutschen Ordens in Barten/Barciany
 Barten, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, heute Barty, Dorf im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Althof Barten, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Stary Dwór Barciański, Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Adlig Barthen,  Ort in der russischen Oblast Kaliningrad
 Groß Barthen, Ort in der russischen Oblast Kaliningrad

Barten oder Barthen ist der Familienname folgender Personen:
 Fredy Barten (1891–1972), deutscher Schauspieler
 Heinz-Malte Barten (1944–2022), deutscher Pathologe
 Herbert Barten (* 1928), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Mike Barten (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Christian Barthen (* 1984), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Barte